Савинский поселковый совет — входит в состав Балаклейского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Савинцы.

История 
 1959 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 пгт Савинцы 
 село Довгалевка 
 поселок Раковка

Примечания 

Местные советы (Балаклейский район)